«Великая наложница» или «Ян Гуйфэй» (, ) — гонконгский фильм 1962 года киностудии Shaw Brothers (режиссёр Ли Ханьсян).

Сюжет 
Сюжет фильма построен на истории любви и смерти Ян Юйхуань, наложницы императора Мин-хуана, более известной под титулом Ян Гуйфэй (букв. «Драгоценная супруга/наложница (императора) Ян»), одной из «Четырёх великих красавиц Китая».

, но слабовольный император, увлеченный любовью к возлюбленной наложнице, фактически отдал правление страной на откуп коррумпированному старшему министру . Попавший ко двору, как и большинство его родни, благодаря любви повелителя к его троюродной сестре, тот проявил себя как чрезвычайно жадный и властолюбивый человек и бездарный командующий. Его действия вызвали войну с соседями, мятеж северных войск государства (доставку сообщения о котором, содержащую также призыв расследовательность деятельность министра, последний «благополучно предотвратил»), разруху и голод во многих областях страны.

Когда мятеж Ань Лушаня приближается к столице, двору во главе с императором и в сопровождении гвардии ничего на остаётся, как бежать в направлении провинции Сычуань. Однако повторяющееся уже не в первый раз нежелание или неумение Ян Гочжуна обеспечивать армию приводит к бунту уже императорской гвардии, которая буквально растерзывает его, вслед за этим объявляя главным источником зла причину его попадания во власть — императорскую наложницу.

Встретив на крыльце дворца еле сдерживающихся солдат, Ян Гуйфэй соглашается уйти из жизни при условии, что войска вновь встанут на защиту государя и приложат все силы к подавлению мятежа. Взяв ещё небольшую отсрочку, она возвращается к неуверенно себя чувствующему императору, успокаивает и убаюкивает его. Вновь выйдя из дворца на задний двор, царственная Ян Гуйфэй между преклонившими перед ней колени гвардейцами подходит к грушевому дереву с перекинутой через ветвь петлёй шёлкового шарфа...

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Shaw Brothers
 Продюсеры: Шао Жэньлэн, Чжоу Дувэнь
 Режиссёр: Ли Ханьсян
 Режиссёрская группа: Као Ли, Ван Юэтин, Цао Няньлун, Сам Хоу
 Сценарист: Ван Чжибо
 Композитор: Ван Чунь
 Грим: Фан Юэнь, Чань Хоу
 Оператор: Хо Ланьшан (Тадаси Нисимото)
 Звукозапись: Куан Ху
 Монтаж: Цзян Синлун

 Продолжительность: Время = 100 мин (исходно), 72 мин (DVD-издание Celestial Pictures)
 Формат: Цветной (Eastmancolor), отношение сторон 1,37:1, звук моно
 Локации съёмок: Фукуи, Япония
 Язык: китайский путунхуа
 Даты премьер: 31 мая 1962 (Гонконг), июнь 1966 (США)

Дополнительные факты и художественные особенности 
 Фильм является ремейком японского фильма 1955 года Yōkihi, съёмки которого (ещё до основания наиболее известной гонконгской кинстудии Shaw Brothers) продюсировал Шао Жэньлэн, исполнявший ту же функцию и для этого фильма. В отличие от предшественника, фильм не освещает восхождение Ян Юйхуань к своему положению (в исторической либо альтернативной версии), а сосредотачивается на конце её жизни уже в положении гуйфэй.
 Актёры, исполнившие роли романтической пары фильма (Ли Лихуа и Янь Цзюнь), являлись супругами и в реальной жизни

Награды 
15-й Каннский кинофестиваль (1962)
 «Технический гран-при» ()
 Номинация на «Золотую пальмовую ветвь»

1-й Тайбэйский кинофестиваль Golden Horse (1962)
 Поощрительный приз для драматических художественных фильмов («вторая степень»/номинация/шортлист приза за лучший фильм)
 Лучший монтаж — Цзян Синлун
 Лучший звук — Куан Ху

Примечания

Ссылки 
 
 

Исторические фильмы Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы Ли Ханьсяна
Исторические фильмы о VIII веке